Pierre Bataille peut être :
un luthiste, fils de Gabriel Bataille et frère de Gabriel II Bataille, actif dans les années 1620-1640 ;
un ingénieur qui créa la première pelle hydraulique pour la société Poclain.